

Cinéma 

 Mifune, film danois de Søren Kragh-Jacobsen, sorti en 1999.

Patronymes 

 Kyūzō Mifune (1883-1965), judoka japonais
 Toshirō Mifune (1920-1997), acteur japonais

Toponyme 
 Mifune, bourg du district de Kamimashiki, dans la préfecture de Kumamoto au Japon.